Vayres (Gironde) 
Vayres (Haute-Vienne)
ook:
Vayres-sur-Essonne, Essonne